Рышково — топоним.

 Рышково — село в Железногорском районе Курской области.
 Рышково — село в Курском районе Курской области.
 Рышково — станция Орловско-Курского отделения Московской железной дороги в Курске.
Рышково — до 1963 г. название села Клюква в Курском районе Курской области.

См. также 
Рышков
Рышкова
Рыжков